A Faculdade de Educação é uma unidade da Universidade do Vale do Paraíba, sediada no Campus Aquarius da cidade de São José dos Campos no interior do estado de São Paulo (Brasil).

A Faculdade de Educação - FE - possui vários cursos para a formação de professores das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Todos os cursos estão alicerçados nas Novas Diretrizes Curriculares, em sintonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Secúlo XXI - Unesco, relatado por Jacques Deloes no livro: Educação um Tesouro a Descobrir. 

Os cursos de licenciaturas são direcionados para o candidato que deseja ser um Educador.

Cursos 

Artes Visuais
Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Educação Física
Física
Geografia
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Química

Personalidades 

Professor Ravanelli: fundador do curso de Letras e professor do curso há 40 anos.

Ligações externas 

Cursos da FE

Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)